aromatyzer – substancja nadająca aromat
 aromatyzer – urządzenie rozpylające substancje aromatyzujące, np. za pomocą ultradźwięków
 aromatyzery – bakterie mlekowe wytwarzające substancje o przyjemnym zapachu

Przypisy